Список риб Туркменістану неповний і складається з 68 видів риб, що мешкають у територіальних водах Туркменістану.

A 
 Abbottina rivularis
 Abramis brama
 Acipenser gueldenstaedtii
 Acipenser nudiventris 
 Acipenser persicus 
 Acipenser stellatus 
 Alburnoides bipunctatus 
 Alburnoides taeniatus 
 Alburnoides varentsovi 
 Alosa braschnikowi 
 Alosa caspia caspia 
 Alosa caspia persica 
 Alosa kessleri 
 Alosa sphaerocephala
 Anatirostrum profundorum
 Aspiolucius esocinus 
 Aspius aspius

B 
 Barbus lacerta 
 Benthophiloides brauneri 
 Benthophiloides turcomanus 
 Benthophilus casachicus 
 Benthophilus granulosus 
 Benthophilus magistri 
 Benthophilus mahmudbejovi 
 Benthophilus stellatus

C 
 Capoeta capoeta capoeta 
 Capoetobrama kuschakewitschi kuschakewitschi
 Carassius carassius 
 Carassius gibelio 
 Caspiomyzon wagneri 
 Caspiosoma caspium 
 Clupeonella cultriventris
 Clupeonella engrauliformis 
 Clupeonella grimmi 
 Ctenopharyngodon idella
 Cyprinus carpio carpio

E 
 Esox lucius

G 
 Gambusia holbrooki

H 
 Huso huso 
 Hypophthalmichthys molitrix 
 Hypophthalmichthys nobilis

K 
 Knipowitschia caucasica 
 Knipowitschia longecaudata '
 L 
 Liza aurata  Liza saliens  Luciobarbus brachycephalus Luciobarbus capito  M 
 Mesogobius batrachocephalus Mesogobius nonultimus  Metaschistura cristata  Misgurnus anguillicaudatus  Mylopharyngodon piceus  N 
 Nemacheilus starostini  Neogobius gymnotrachelus  Neogobius melanostomus  O 
 Oryzias latipes  P 
 Parabramis pekinensis Paraschistura sargadensis  Ponticola gorlap Ponticola syrman  Pseudorasbora parva  Pseudoscaphirhynchus hermanni Pseudoscaphirhynchus kaufmanni  R 
 Rhinogobius brunneus  Rhinogobius similis  S 
 Schizothorax pelzami  Silurus glanis  Stenodus leucichthys Примітки 

 Джерела 

 Turdakov, F. A., 1948: A study of the taxonomy and distribution of some species of the genus Nemachilus Hasselt (Pisces, Cypriniformes) in Kirghizia and Central Asia. Trudy Kirgizskogo Pedagogicheskogo Instituta v. 1 (núm. 1) for 1946: 49-59.
 Vasil'eva, E. D., 2007: Gobies of the genus Rhinogobius (Gobiidae'') from Primor'e and water bodies of central Asia and Kazakhstan: I. Morphological characteric and taxonomic status. Journal of Ichthyology v. 46 (núm. 9): 691—700.

Посилання 
 FAO - Fishery and Aquaculture Country Profiles - Turkmenistan  

Туркменістан
р